Wiedasch ist der Name von

 Ernst Wiedasch (1791–1857), auch: Ernestus und Ernst August oder Ernst Wilhelm Wiedasch, deutscher Pädagoge, Philologe, Gymnasialdirektor und Homer-Übersetzer
 Wilhelm Wiedasch (1821–1900), deutscher Schulleiter, Stifter und Autor